У Долинському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 67 пам'яток архітектури.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Долинський район (Івано-Франківська область)
Долинського району